

Купа на Съветската армия (1946-1990)

Купа на Народна република България (1981-1990)

Купа на България (от 1991) 
.

Купа на БФС (1990/91)

Купа на Професионалната футболна лига (1994-1997)

Източници 

Спорт във Велико Търново